Kirkaldy ist 
 eine Alternativbezeichnung eines Ortes in Schottland, siehe Kirkcaldy

Kirkaldy ist der Familienname folgender Personen:
 David Kirkaldy (1820–1897), schottischer Ingenieur (Materialtester)
 George Willis Kirkaldy (1873–1910), englischer Entomologe
 Irene Morgan Kirkaldy (1917–2007), US-amerikanische Bürgerrechtlerin, siehe Irene Morgan
 John Francis Kirkaldy (1908–1990), britischer Geologe

Siehe auch
 Kirkaldy Spur, Felssporn in der Antarktis